Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Czarny) (1515–1565) – marszałek wielki litewski, kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński
 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”  (1549–1616) – marszałek wielki litewski, wojewoda wileński
 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (1589–1614) – ordynat ołycki
 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (zm. 1715) – podstoli litewski, starosta człuchowski

Zobacz też 
 Mikołaj Radziwiłł